Holothrips — род трипсов из семейства Phlaeothripidae (Thysanoptera). Включает более 120 видов. Живут на мёртвых листьях и мёртвых ветвях, где они питаются грибными гифами и спорами. Верхнечелюстные стилеты этих видов шире, чем у большинства других Phlaeothripinae, и варьируются от 4 до 8 микрон, но более стройные, чем у видов Idolothripinae.

Распространение 
Встречаются всесветно, главным  образом, в тропиках.

Описание 
Мелкие насекомые (длина около 1—2 мм) с четырьмя бахромчатыми крыльями и немного сплющенным телом. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Голова обычно длиннее своей ширины. Постокулярные щетинки развиты; ширина крупного стилета от 4 до 8 микрон. Усики 7-члениковые, сегменты VII и VIII более или менее слиты, III-й сегмент с 3 сенсориями, IV с 4. Пронотум обычно с 5 парами щетинок.

Классификация 
Включает более 120 видов из подсемейства Phlaeothripinae. Род был впервые описан в 1911 году.

 Holothrips aberrans
 Holothrips acutus
 Holothrips adelos
 Holothrips africanus
 Holothrips ambitus
 Holothrips amplus
 Holothrips anahuacensis
 Holothrips ananthakrishnani
 Holothrips andamanensis
 Holothrips andrei
 Holothrips angulatus
 Holothrips angulus
 Holothrips antennalis
 Holothrips apoensis
 Holothrips armatus
 Holothrips aspericaudus
 Holothrips attenuatus
 Holothrips australis
 Holothrips bellulus
 Holothrips bicolor
 Holothrips bipartitus
 Holothrips bratleyi
 Holothrips breedyi
 Holothrips breviceps
 Holothrips brevicollis
 Holothrips brevitubus
 Holothrips buccalis
 Holothrips bunyai
 Holothrips bursarius
 Holothrips caribbeicus
 Holothrips castanicolor
 Holothrips caudatus
 Holothrips celebensis
 Holothrips cephalicus
 Holothrips circulus
 Holothrips citricornis
 Holothrips conicurus
 Holothrips connaticornis
 Holothrips cornutus
 Holothrips coveri
 Holothrips cracens
 Holothrips cupreus
 Holothrips curvidens
 Holothrips durangoensis
 Holothrips eucharis
 Holothrips eurytis
 Holothrips falcatus
 Holothrips federicae
 Holothrips flavicornis
 Holothrips flavitubus
 Holothrips flavocastaneus
 Holothrips flavus
 Holothrips formosanus
 Holothrips formosus
 Holothrips frerei
 Holothrips fumidus
 Holothrips graminicolus
 Holothrips grandis
 Holothrips guanacastensis
 Holothrips hagai
 Holothrips hammockensis
 Holothrips hasegawai
 Holothrips hunanensis
 Holothrips indicus
 Holothrips ingens
 Holothrips insignis
 Holothrips japonicus
 Holothrips junctus
 Holothrips kuntiae
 Holothrips lafoae
 Holothrips lamingtoni
 Holothrips lanei
 Holothrips latidentis
 Holothrips lilianae
 Holothrips lucyae
 Holothrips luminosus
 Holothrips luteus
 Holothrips macrurus
 Holothrips madreselvensis
 Holothrips magnificus
 Holothrips maxillae
 Holothrips minor
 Holothrips mirandus
 Holothrips moundi
 Holothrips nepalensis
 Holothrips nigripes
 Holothrips nigritus
 Holothrips notialis
 Holothrips obscurifemorae
 Holothrips oceanicus
 Holothrips ogasawarensis
 Holothrips okinawanus
 Holothrips palmarum
 Holothrips palmerae
 Holothrips parallelus
 Holothrips peltatus
 Holothrips peninsulae
 Holothrips pericles
 Holothrips peruvianus
 Holothrips phaeura
 Holothrips pictus
 Holothrips porifer
 Holothrips potosiensis
 Holothrips procerus
 Holothrips pulchellus
 Holothrips quadratocapitis
 Holothrips quadrisetis
 Holothrips ramuli
 Holothrips robustus
 Holothrips ruidus
 Holothrips ryukyuensis
 Holothrips sakimurai
 Holothrips sawadai
 Holothrips schaubergeri
 Holothrips sculptilis
 Holothrips semiflavus
 Holothrips setosus
 Holothrips skwarrae
 Holothrips soror
 Holothrips speciossissimus
 Holothrips sporophagus
 Holothrips stannardi
 Holothrips storki
 Holothrips subtilis
 Holothrips tibialis
 Holothrips titschacki
 Holothrips torajanus
 Holothrips torosus
 Holothrips tubiculus
 Holothrips tumidus
 Holothrips typicus
 Holothrips umbricola
 Holothrips umbrosus
 Holothrips unicolor
 Holothrips woytkowski
 Holothrips xanthopus
 Holothrips yuasai
 Holothrips yurikoae
 Holothrips zaidae
 Holothrips zimmermanni

Примечания

Литература 
 Okajima S. (1987). Studies on the old world species of Holothrips (Thysanoptera, Phlaeothripidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology 54: 1—74.
 Stannard L. J. (1957). The phylogeny and classification of the North American genera of the sub-order Tubulifera (Thysanoptera). Illinois Biological Monographs 25: 1—200.
 Mound L. A. & Marullo R. (1996). The Thrips of Central and South America: An Introduction. Memoirs on Entomology, International 6: 1—488.
 Mound L. A., Tree D. J. (2013). Fungus-feeding thrips from Australia in the worldwide genus Hoplandrothrips (Thysanoptera, Phlaeothripinae). Zootaxa 3700(3): 476—494. doi:10.11646/zootaxa.3700.3.8

Ссылки 
 
 
Роды трипсов